E461 oder E 461 steht für:

 Europastraße 461, eine Fernstraße von Wien in Österreich nach Svitavy in Tschechien
 Methylcellulose, eine chemische Verbindung

Abkürzung